Diego Ponte (n. , Concordia, Provincia de Entre Ríos), es un piloto argentino de automovilismo de velocidad, actualmente retirado. Compitió, entre otras categorías, en Turismo Nacional Clase 4 Campeón Argentino 1995 con Ford Sierra XR4, Supercart Campeón Argentino Temporada 1997 con Ford Falcon Turismo Carretera y TC 2000.

Resultados

Turismo Competición 2000

Copa TC 2000

Referencias 

Ficha en Driver Database

Pilotos de automovilismo de Argentina
Pilotos de Turismo Competición 2000